La  peut désigner :
 la rue de Metz au Touquet-Paris-Plage ;
 la rue de Metz à Montpellier ;
 la rue de Metz à Nancy ;
 la rue de Metz à Paris ;
 la rue de Metz à Toulouse.

 le boulevard de Metz à Strasbourg 
Metz